Cot Manyang (Seunagan Timur), een plaats in Indonesië
Cot Manyang (Baktiya), een plaats in Indonesië